Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2002 var uppdelat i  
 Stora Inne-SM den 16 och 17 februari i Malmö samt 
 Inne-SM Mångkamp den 1 till 3 mars i Sätrahallen i Sätra

Tävlingen var det 37:e svenska inomhusmästerskapet.

Herrar

Damer

Källor

Fotnoter 

Sport i Sverige 2002
Inomhus 2002
Friidrottsåret 2002
Sportevenemang i Malmö
Sportevenemang i Stockholm